Aera bzw. AERA bezeichnet

 die deutsche Jazzrockband Aera (auch: AERA)
 die American Educational Research Association

 Ära in der lateinischen original- und der (veralteten) schweizerischen majuskelumlautfreien Schreibweise

Abkürzung